Le mot tsar désigne un souverain de Russie (de 1547 à 1917), de Bulgarie (de 893 à 1422), et de Serbie (de 1346 à 1371).
 Tsar est un film russe réalisé par Pavel Lounguine et sorti en 2009.
 Tsar est le nom qui a été donné à un prototype de blindé russe.